Няхай Геннадій Володимирович - білоруський громадський діяч, голова фундації Білоруська асоціація «Конкурс» 
 Няхай Маруся (1951) – українська поетеса, редактор.